Râul Lazul se poate referi la:

 Lazul - afluent al râului Latorița
 Lazul - afluent al râului Teregova